Семёновка — село в Хостинском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края России. Входит в состав Раздольского сельского округа.

География 
Село находится в западной части края, в предгорной зоне Причерноморского побережья, в долине реки Мацесты.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ село Семёновка вошло в состав образованного муниципального образования город-курорт Сочи.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 64 % от 231 жителя.

Инфраструктура 
Социальные объекты в населённом пункте отсутствуют. Развит туризм.

Транспорт 
Доступен автомобильный транспорт. Остановка автобусного маршрута 120 (на декабрь 2019).

Примечания 

Населённые пункты Хостинского района городского округа Сочи